Beleg van Musashi-Matsuyama (1537) - De Hojo veroveren een kasteel van de Uesugi. 
 Beleg van Musashi-Matsuyama (1563) - Na herovering door de Uesugi in 1563 jaar heroveren de Hojo met hulp van de Takeda het kasteel.